Gilquiniidae är en familj av plattmaskar. Gilquiniidae ingår i ordningen Eucestoda, klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Gilquiniidae